Юй — китайская фамилия. 

"Юй" может обозначать множество китайских иероглифов, в частности: 余, 于, 由, 魚 (鱼), 漁(渔), 楀, 俞(兪), 喻, 於, 遇, 虞, 郁, 尉, 禹, 游, 尤, 庾, 娛(娱) и 茹.
Иероглифы 喻, 俞, 于, 余, 禹, 虞, 郁, 於, 鬱, 魚 и 庾 входят в классический список ста фамилий.

Персоналии 
 Юй Бинь (род. 1967) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го, обладатель нескольких китайских титулов го, тренер женской и мужской сборных Китая по го.
 Юй Великий — один из древних мифических государей в Китае.
 Юй Вэй (род. 1987) — китайский легкоатлет.
 Юй Вэнься (род. 1989) — победительница международного конкурса красоты Мисс Мира 2012.
 Юй Гохуа (1914—2000) — тайваньский политический деятель, Председатель Исполнительного юаня (1984—1989).
 Юй Гэньвэй (род. 1974) — китайский футболист, атакующий полузащитник, выступал за сборную Китая.
 Юй Дабао (род. 1988) — китайский футболист, нападающий.
 Юй Дань (род. 1987) — китайский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 в Лондоне.
 Юй Дафу (1895—1945) — китайский писатель, поэт, публицист.
 Юй Даю (1503—1579) — китайский генерал династии Мин и мастер ушу.
 Юй Дэлу (род. 1987) — китайский профессиональный игрок в снукер.
 Юй Ламэй (род. 1983) — китайская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную КНР в середине 2000-х — начале 2010-х годов.
 Юй Нань (род. 1978) — китайская актриса.
 Юй Сун (род. 1986) — китайская дзюдоистка.
 Юй Сюаньчжи (844—871) — китайская поэтесса и известная куртизанка времён правления династии Тан.
 Юй Сянь (1842—1901) — китайский политик конца династии Цин, губернатор провинции Шаньдун, губернатор провинции Шаньси.
 Юй Сяоюй (род. 1998) — китайская фигуристка выступающая в парном катание с Цзинь Ян.
 Юй Фэнкай (род. 1995) — китайский боксёр.
 Юй Фэнтун (род. 1984) — китайский конькобежец, многократный рекордсмен Китая на коротких дистанциях.
 Юй Хай (род. 1987) — китайский футболист, защитник.
 Юй Ханьчао (род. 1987) — китайский футболист, полузащитник клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
 Юй Хуа (род. 1960) — китайский писатель.
 Юй Цзи — даосский мудрец (II в.н.э), врачеватель, лечивший болезни наговорной водой.
 Юй Цзин (род. 1985) — китайская спортсменка, конькобежец, участница зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Юй Цзяньхуа (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, начальник Главного таможенного управления КНР с 18 мая 2022 года.
 Юй Цюли (1914—1999) — китайский политический и военный деятель, вице-премьер Госсовета КНР.
 Юй Чаохун (род. 1975) — китайский легкоатлет.
 Юй Чжэншэн (род. 1945) — китайский государственный и партийный деятель.
 Юй Шаотэн (род. 1979) — китайский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Юй Шумэй (род. 1977) — китайская биатлонистка.
 Юй Южэнь (1879—1964) — китайский политик, писатель, журналист, каллиграф.
 Юй Юйвэнь, Фабиан (1890—1943) — католический прелат, епископ, апостольский викарий Цзядина с 7 июля 1936 года по 6 марта 1943 год.
 Юй Юнбо (род. 1931) — китайский военный политработник, генерал-полковник (1993), член Центрвоенсовета
 Юй Юцзюнь (род. 1953) — губернатор провинции Шаньси (2005—2007), мэр г. Шэньчжэнь (2000—2003), член ЦК КПК (2007—2008).
 Юй Ян (род. 1986) — китайская бадминтонистка, чемпионка мира и олимпийских игр.
 Юй Янъи (род. 1994) — китайский шахматист, гроссмейстер (2009).

Посмотрите также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае